Пок (, ):

 Пок — домовой и дух-хранитель подземных богатств в мифологии Англии.

Фамилия 

 Пок, Алекс (род. 1945) — канадский композитор и дирижёр конца XX и начала XXI века.
 Пок, Тобиас (1609—1683) — австрийский художник барокко.
 Пок, Томас (род. 1981) — профессиональный австрийский хоккеист.
 Пок, Фридрих фон (1825—1884) — австро-венгерский флотоводец, адмирал, командующий Императорского и Королевского Военно-морского Флота Австро-Венгрии в 1871—1883 годах.